Мисъл може да се отнася за:

 Мислене – психичен процес
 Мисъл – литературна група в България
 Мисъл – българско списание за наука, литература и критика